Охакастро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эскарай. Занимает площадь 44,32 км². Население 209 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Fuero de Fernando IV 
 Aldeas que constituyen el municipio de Ojacastro

Муниципалитеты Риохи